Großer Staufenberg ist der Name folgender Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Großer Staufenberg (668,3 m), im Schwarzwald, zwischen Baden-Baden und Gernsbach, Baden-Württemberg – siehe Merkur (Berg)
 Großer Staufenberg (Harz) (554 m), im Harz, bei Zorge, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Großer Staufenberg (Kaufunger Wald) (427 m), im Kaufunger Wald, bei Sichelnstein (Staufenberg), Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Siehe auch:
 Kleiner Staufenberg
 Staufenberg